

Architettura 
 Chiesa di San Rufo – chiesa di Rieti, Lazio
 Chiesa dei Santi Rufo e Carponio – chiesa di Capua (Caserta), Campania
 Chiesa di San Rufo di Caserta (nello storico casale di Piedimonte di Caserta)

Geografia 
 San Rufo – comune italiano della provincia di Salerno
 Piazza San Rufo – piazza di Rieti, Lazio

Santi 
 San Rufo – figlio di Simone di Cirene, morto martire a Cartagena
 San Rufo – uno dei martiri di Filadelfia, in Giordania
 San Rufo – martire a Melitene
 San Rufo – vescovo di Avignone
 San Rufo – martire venerato a Capua
 San Rufo – martire di Damasco
 San Rufo – vescovo di Metz
 San Rufo – martire di Roma

Pagine correlate 
 Rufo